Twin Peaks kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Twin Peaks, Östantarktis, 
 Twin Peaks, Västantarktis,

Kanada 

 Twin Peaks, British Columbia, bergstoppar,  

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar